Methoni (griechisch Μεθώνη) steht für:

 Methoni (Messenien), Gemeindebezirk in der griechischen Region Peloponnes
 Methoni (Zentralmakedonien), Gemeindebezirk in der griechischen Region Zentralmakedonien
 der ehemalige Name des Dorfes Platanidia in der Gemeinde Artemida (Volos) (heute Gemeinde Volos), Thessalien, Griechenland

Zu antiken Orten desselben Namens siehe Methone.